La Copa de Campeones de Europa 1980-81 fue la edición número 26 en la historia de la competición. Se disputó entre octubre de 1980 y mayo de 1981, con la participación inicial de 33 equipos, representantes de 32 federaciones nacionales diferentes.

La final, a partido único, tuvo lugar el 27 de mayo de 1981 en el estadio Parc des Princes de París, en Francia, y en ella se enfrentaron el Liverpool FC y el Real Madrid, con victoria del equipo inglés por 1-0.

El Real Madrid planteó un partido para anular el juego ofensivo del Liverpool FC, lo cual apenas le permitió llegar con claridad al área inglesa durante el partido. La ocasión más clara por parte madridista la tuvo José Antonio Camacho en la segunda parte, que intentó batir a Ray Clemence con una vaselina que salió fuera por muy poco.

Ronda previa

Rondas siguientes

Final

Datos 
 Esta final se repitió en la edición de 2017-18 y 2021-22, con opuesto desenlace.

Máximos goleadores
Tabla de máximos goleadores de la Copa de Europa 1980–81:

Enlaces 

Temporadas de la Liga de Campeones de la UEFA
Copa de Campeones de la UEFA
Copa de Campeones de la UEFA
Deporte en Francia en 1981
Eventos deportivos celebrados en París